Världsmästerskapet i strandfotboll 2011 (officiellt FIFA Beach Soccer World Cup Ravenna/Italy 2011) spelades i Italien 1–11 september 2011. Ryssland blev världsmästare efter att ha finalbesegrat Brasilien med 12–8. 

Mästerskapet var den 6:e upplagan av VM i strandfotboll och
16 landslag deltog i slutspelet som bestod av 32 matcher.

Kvalspel 

I kvalturneringarna till VM deltog 67 lag.

Kvalificerade länder

Gruppspel
Gruppspelet spelades under perioden 1–6 september 2011,

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Externa länkar 
 FIFA Beach Soccer World Cup Ravenna/Italy 2011 – Webbsida på FIFA.com

Källor